Gaumont Musique é uma gravadora da França. Essa empresa está associado com a Federação Internacional da Indústria Fonográfica - IFPI.

Gravadoras da França
Membros da IFPI